Míguel Ángel Salgado Fernández (Galicia, As Neves, 1975. október 22.) spanyol labdarúgó.

Pályafutása 1994-ben kezdődött, amikor szülővárosának csapatában, a Celta Vigo-ban kapott játéklehetőséget. 1999-ben 11 000 000 €-ért a Real Madrid-hoz szerződött, mely csapattal két Bajnokok Ligája trófeát, négy bajnokságot, egy Európa Szuperkupát és egy Interkontinentális Kupát nyert.
2009-ben a Real Madrid nem tartott tovább igényt szolgálataira, ezt követően az angol Blackburn Rovers játékosa lett.

Salgado 53-szor szerepelt a Spanyol labdarúgó-válogatottban és tagja volt a 2000-es Európa-bajnokságon és a 2006-os világbajnokságon részt vevő csapatnak, viszont kihagyta a 2002-es világbajnokságot. Salgado a nem hivatalos galíciai válogatottban is pályára lépett.

Statisztika

Válogatottban

Jegyzetek

Források

Spanyol labdarúgók
A Real Madrid labdarúgói
A Blackburn Rovers labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
1975-ben született személyek
Élő személyek
A La Liga labdarúgói